Vaupés, fiume della Colombia
Dipartimento di Vaupés, dipartimento della Colombia